Topli Vrh se nanaša na dve kočevarski naselji:
 Topli Vrh, Črnomelj, opuščeno kočevarsko naselje
 Topli Vrh, Semič, opuščeno kočevarsko naselje